Sealyham peut faire référence à :
 la , maison de maitre britannique ;
 le Sealyham Terrier, race de chien britannique.